Dendryphantes  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Встречаются повсеместно, за исключением Австралии, Океании и соответственно Антарктиды.

Список видов 
 Dendryphantes aethiopicus Wesolowska & Tomasiewicz, 2008 — Эфиопия
 Dendryphantes amphibolus Chamberlin, 1916 — Перу
 Dendryphantes andinus Chamberlin, 1916 — Перу
 Dendryphantes arboretus Wesolowska & Cumming, 2008 — Зимбабве
 Dendryphantes barguzinensis Danilov, 1997 — Россия
 Dendryphantes barrosmachadoi Caporiacco, 1955 — Венесуэла
 Dendryphantes biankii Prószyński, 1979 — Россия, Монголия, Китай
 Dendryphantes bisquinquepunctatus Taczanowski, 1878 — Перу
 Dendryphantes calus Chamberlin, 1916 — Перу
 Dendryphantes caporiaccoi Roewer, 1951 — Каракорум (город)
 Dendryphantes centromaculatus Taczanowski, 1878 — Перу
 Dendryphantes chuldensis Prószyński, 1982 — Монголия
 Dendryphantes coccineocinctus Caporiacco, 1954 — Французская Гвинея
 Dendryphantes comatus Karsch, 1880 — Сирия
 Dendryphantes czekanowskii Prószyński, 1979 — Россия
 Dendryphantes darchan Logunov, 1993 — Монголия
 Dendryphantes duodecempunctatus Mello-Leitão, 1943 — Аргентина
 Dendryphantes fulvipes (Mello-Leitão, 1943) — Чили
 Dendryphantes fulviventris (Lucas, 1846) — Алжир
 Dendryphantes fusconotatus (Grube, 1861) — Россия, Монголия, Китай
 Dendryphantes hararensis Wesolowska & Cumming, 2008 — Зимбабве
 Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Dendryphantes hewitti Lessert, 1925 — Восточная Африка
 Dendryphantes honestus (C. L. Koch, 1846) — Бразилия
 Dendryphantes lanipes C. L. Koch, 1846 — Италия
 Dendryphantes lepidus (Peckham & Peckham, 1901) — Бразилия
 Dendryphantes linzhiensis Hu, 2001 — Китай
 Dendryphantes madrynensis Mello-Leitão, 1940 — Аргентина
 Dendryphantes melanomerus Chamberlin, 1924 — Мексика
 Dendryphantes mendicus (C. L. Koch, 1846) — Вест-Индия
 Dendryphantes modestus (Mello-Leitão, 1941) — Аргентина
 Dendryphantes mordax (C. L. Koch, 1846) — Уругвай, Аргентина
 Dendryphantes nicator Wesolowska & van Harten, 1994 — Йемен
 Dendryphantes nigromaculatus (Keyserling, 1885) — США
 Dendryphantes niveornatus Mello-Leitão, 1936 — Чили
 Dendryphantes nobilis (C. L. Koch, 1846) — Южная Америка
 Dendryphantes ovchinnikovi Logunov & Marusik, 1994 — Казахстан, Киргизстан
 Dendryphantes patagonicus Simon, 1905 — Аргентина
 Dendryphantes potanini Logunov, 1993 — Китай
 Dendryphantes praeposterus Denis, 1958 — Афганистан
 Dendryphantes pseudochuldensis Peng, Xie & Kim, 1994 — Китай
 Dendryphantes pugnax (C. L. Koch, 1846) — Мексика
 Dendryphantes purcelli Peckham & Peckham, 1903 — Остров Святой Елены, Южная Африка
 Dendryphantes quaesitus Wesolowska & van Harten, 1994 — Йемен
 Dendryphantes rafalskii Wesolowska, 2000 — Зимбабве
 Dendryphantes ravidus (Simon, 1868) — Польша, Литва, Россия
 Dendryphantes reimoseri Roewer, 1951 — Бразилия
 Dendryphantes rudis Sundevall, 1833) — Палеарктика
 Dendryphantes sacci Simon, 1886 — Боливия
 Dendryphantes schultzei Simon, 1910 — Намиб
 Dendryphantes secretus Wesolowska, 1995 — Казахстан
 Dendryphantes seriatus Taczanowski, 1878 — Перу
 Dendryphantes sexguttatus (Mello-Leitão, 1945) — Аргентина
 Dendryphantes spinosissimus Caporiacco, 1954 — Французская Гвинея
 Dendryphantes strenuus (C. L. Koch, 1846) — Мексика
 Dendryphantes tuvinensis Logunov, 1991 — Россия, Казахстан, Монголия
 Dendryphantes yadongensis Hu, 2001 — Китай
 Dendryphantes zygoballoides Chamberlin, 1924 — Мексика

Ссылки 
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History.
 Photograph of D. rudis

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных